Ehsan Naseri (Kerman, 11 februari 1988) is een Iraans-Nederlandse zanger.

Biografie

Jeugd
Naseri werd geboren in Iran en verhuisde toen hij een jaar oud was met zijn familie naar Hoofddorp. Tijdens zijn atheneum-opleiding volgde hij workshops zang bij Kunstbende, de wedstrijd voor jong creatief talent. Hij eindigde met een zelfgeschreven nummer als tweede in de finale van 2003.

Loopbaan
In 2004 gaf hij zich op voor het tv-programma Popstars: The Rivals waar hij met de boyband Men2B de uiteindelijke winnaar werd. De band behaalde een Gouden plaat met het nummer Bigger than that. Naseri ging in 2008 verder als solozanger en bracht zijn eerste single Is dit liefde uit. In 2010 tekende hij een contract bij platenlabel Walboomers Music. Naast zijn zangloopbaan studeert hij momenteel rechten.

Discografie

Albums

|-
|align="left"|Genuine||2010|| || || ||
|}

Singles

|-
|align="left"|Is dit liefde||2008|| || || ||
|-
|align="left"|On our own||2009|| || || ||
|-
|align="left"|Dance our way back (into love)||2010|| || || ||
|-
|align="left"|Same spot||2010|| || || ||
|-
|align="left"|8 hours away||2010|| || || ||
|}

Externe link
Officiële website

Nederlands zanger